Péri ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Péri (1902–1941), französischer Kommunist, Journalist und Politiker
 László Péri (1889–1967), ungarisch-britischer Bildhauer und Kupferstecher

Siehe auch:
 La Péri
 Peri
 Pery